

Patronyme 
André Couteaux (1925-1985), écrivain français.
Ernest Couteaux homme politique français.
Paul-Marie Coûteaux (né en 1956), homme politique français.

Homonymie de patronyme